Girls! Girls! Girls! — студийный альбом Элвиса Пресли, представлявший собой саундтрек к одноимённому фильму с его участием («Девушки! Девушки! Девушки!», вышедшему на экраны в 1962 году).

Альбом поступил в продажу 9 ноября 1962 года. В США он поднялся на 3 место в альбомном чарте американского журнала «Билборд» (предшественнике теперешнего чарта Billboard 200).

По продажам в США альбом был 13 августа 1963 года Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний сертифицирован золотым.

История 
Саундтрек записан в марте 1962 году на студии «Radio Recorders» в Голливуде, штат Калифорния. Песни «Where Do You Come From» и «I Don’t Want To» были добавлены к альбому с премьерным выпуском фильма. Заглавная песня, написанная Джерри Лейбером и Майком Столлером, прежде была хитом группы The Coasters, записавшей её в 1961 году. Поэтому песня была известна слушателям ещё до премьеры этого фильма с одноимённым названием. Одна из песен альбома. — «Return to Sender», — стала одним из немногих альбомных синглов Элвиса Пресли, ставших хитами.

Список композиций

Состав музыкантов 

 Элвис Пресли — вокал
 The Jordanaires — бэк-вокал
 The Amigos — бэк-вокал
 Скотти Мур, Тини Тимбрелл, Берни Кессел — гитара
 Рэй Сигел — бас-гитара
 Дадли Брукс — фортепиано
 Бутс Рэндольф — саксофон, вибрафон
 Хэл Блейн — барабаны
 Bernie Mattinson, Гарольд Браун — ударные инструменты

Несколько дополнительных песен, записанных для фильма, оставались невыпущенными на протяжении долгого времени. Так, песня «Plantation Rock» не выпускалась до 1980-х (актёр Роб Шнайдер, являющийся большим поклонником Элвиса, исполнил эту песню на ток-шоу Late Night with Conan O’Brien в 1996 году). Песня «Mama», вошедшая в альбом-компиляцию «RCA Camden» была выпущена лишь в начале 1970-х, а песня «Dainty Little Moonbeams» только в 1990-х. Песни, исполненные Стеллой Стивенс  планируются к обязательному коммерческому выпуску.

Примечания

Ссылки 
LPM-2621 Girls! Girls! Girls! а базе данных The Elvis Presley Record Research Database
LSP-2621 Girls! Girls! Girls! в базе данных The Elvis Presley Record Research Database

Альбомы Элвиса Пресли
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 1962 года
Альбомы RCA Victor
Саундтреки RCA Records